Forsting ist 

der Ortsname von
 Forsting (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Forsting (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Forsting (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Forsting (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Forsting (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Forsting (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Forsting (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

der Familienname von
 Guido Forsting (1960–2015), deutscher Kommunalpolitiker